

Населені пункти та їхні частини
 Вільчинець — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Вільчинець — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Вільчинець — частина села Бжезньо в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки